Charles Terrot ist der Name folgender Personen:

* Charles Terrot (Theologe) (1790–1872), schottischer Theologe, Mathematiker und Geistlicher 
 Charles Terrot (Unternehmer) (1831–1903), deutscher Unternehmer, Mitbegründer von Terrot
 Charles Terrot (Drehbuchautor) (1915–1984), britischer Drehbuchautor